Саймонс (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Саймонс, Артур (1865—1945) — английский поэт, критик, журналист, автор биографии Уильяма Блейка.
 Саймонс, Генри (1889—1946) — американский экономист.
 Саймонс, Джеймс Харрис (род. 1938) — американский математик, академик, трейдер и меценат.
 Саймонс, Иан (род. 1980) — южноафриканский хоккеист на траве.
 Саймонс, Льюис (род. 1939) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Саймонс, Питер (род. 1950) — английский философ.
 Саймонс, Томас (1929—2021) — канадский учёный-канадовед и деятель высшего образования.

См. также 
 
 Симонс
 Симмонс